Stream kan avse:

Streaming – uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens dator eller mobiltelefon
Stream (spelkonsol) –  en spelkonsol från Nintendo